Innersuartuut bezeichnet:
 Innersuartuut (Insel, Aasiaat) (auch Qapiarfik), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Innersuartuut (Insel, bei Kangeq), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Innersuartuut (Insel, Qilanngaarsuit), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland